Bernard Pauchon (1950-2016), ingénieur polytechnicien français ;
 Hervé Pauchon (1962-), comédien et animateur de radio français ;
 Sébastien Pauchon (1971-), auteur et éditeur de jeux de société suisse.

Voir aussi 

 Un temps de Pauchon, émission de radio française, produite et animée par Hervé Pauchon.